Forst steht für:

 Forst, bewirtschafteter Wald
 Forst (Familienname), deutscher Familienname
 Brauerei Forst, eine Südtiroler Bierbrauerei
 Namensbestandteil von über 100 derzeitigen und ehemaligen gemeindefreien Gebieten sowie Gemarkungen in Bayern, die weitgehend bewaldet sind

Forst ist ein geographischer Name:

Stadt und Gemeinden:
 Forst (Lausitz), Kreisstadt des Landkreises Spree-Neiße, Brandenburg
 Forst (Baden), Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Forst (bei Wissen, Sieg), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Forst (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Forst (Hunsrück), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Forst an der Weinstraße, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Forst-Längenbühl, Gemeinde im Amtsbezirk Thun, Kanton Bern der Schweiz

Ortsteile in Deutschland:
 Forst (Aachen), Stadtteil von Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Forst (Altenmarkt an der Alz), Weiler der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forst (Bevern), Ortsteil von Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Forst (Eckersdorf), Dorf der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Forst (Essingen), Weiler der Gemeinde Essingen (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Forst (Falkenfels), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Forst (Feilitzsch), Dorf der Gemeinde Feilitzsch, Landkreis Hof, Bayern
 Forst (Fridolfing), Weiler der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forst (Gangkofen), Einöde des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Forst (Gerhardshofen), Kirchdorf der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Forst (Marktl), Einöde des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Forst (Michelfeld), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Forst (Michelsneukirchen), Weiler der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Forst (Moosthenning), Dorf der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Forst (Oberviechtach), Weiler der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Forst (Prutting) – siehe unten → Forst am See
 Forst (Scheidegg), Dorf des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Forst (Schnaittenbach), Dorf der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Forst (Schonungen), Pfarrdorf der Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Forst (Schwarzach), Einöde des Marktes Schwarzach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Forst (Sengenthal), Dorf der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Forst (Seybothenreuth), Einöde der Gemeinde Seybothenreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Forst (Tann), Einöde des Marktes Tann (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Forst (Trostberg), Einöde der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forst (Unterfranken) – siehe oben → Forst (Schonungen)
 Forst (Vogtareuth), Einöde der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Forst (Waging am See), Weiler des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Forst (Weihenzell), Pfarrdorf der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Forst (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Forst (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Forst am See, Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Forst und Vogel, Einzelhof im Gemeindeteil Lippach von Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Forst (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft von Kirchbach (Kärnten), Bezirk Hermagor, Kärnten
 Forst (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Forst (Gemeinde Bromberg), Rotte in der Ortschaft Schlatten (Gemeinde Bromberg), Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Forst am Berg, Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Forst (Gemeinde Grafenbach-St. Valentin), Ortsteil von Grafenbach-St. Valentin, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Forst (Gemeinde Alkoven), Ortschaft von Alkoven (Oberösterreich), Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Forst (Gemeinde Luftenberg an der Donau), Ortschaft von Luftenberg an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Forst (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Forst (Gemeinde Peilstein), Ortsteil von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Forst (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Forst (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Forst (Gemeinde Kalsdorf bei Graz), Katastralgemeinde von Kalsdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Forst (Gemeinde Kumberg), Rotte in der Marktgemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Forst (Gemeinde Kobenz), Katastralgemeinde von Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Forst (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Forst (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Forst (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Forst (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Forst (Gemeinde Wettmannstätten), Ortsteil von Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Forst (Gemeinde Wundschuh), Ortschaft von Wundschuh, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Ortsteile in der Schweiz:
 Forst BE, Ortsteil der Gemeinde Forst-Längenbühl im Amtsbezirk Thun, Kanton Bern der Schweiz

Ortsteile in Liechtenstein:
 Forst (Liechtenstein), Exklave der Gemeinde Vaduz

Fraktionen in Südtirol:
 Forst (Algund), Ortsteil der Gemeinde Algund in der Provinz Bozen/Südtirol

historisch:
 Kreis Forst, ein ehemaliger Landkreis der DDR
 Amt Forst, Verwaltungseinheit im ehemaligen Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel mit Amtssitz in Forst (Bevern)
 Forst, deutscher Name von Fořt, Ortsteil von Černý Důl, Tschechien
 Forst (Eitorf), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis

Bauten:
 Burg Forst (Wüstung Forst), abgegangene Wasserburg bei Neustadt, Hessen
 Tunnel Forst, Eisenbahntunnel bei Bruchsal

Siehe auch:
 Vorst
 Först